Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Márcio Carlsson e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Dirk Dier e Michael Kohlmann 6-4, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Alberto Martín (semifinali)
 Sebastián Prieto /  Martín Rodríguez (semifinali)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Dirk Dier /  Michael Kohlmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1998